Синклит може да се отнася за:

 Ареопаг – събрание в Древна Гърция на висшите сановници;
 Сенат (Византия) (синклит) – съвещателен орган към Василевса във Византия;
 Синклит – привнесено от Византия означение през 13 – 14 век на болярския съвет в Търново, който заседава към царя;